Wapella (Canada), een plaats in de Canadese provincie Saskatchewan
Wapella (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois